Gminy w USA:
 Swatara (ang. Swatara Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Swatara (ang. Swatara Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon